Call on Me (Chicago)
Call on Me (Eric Prydz), een single van de Zweedse dj en producer Eric Prydz uit 2004
Call on Me (Ryan Riback remix), een nummer van de Australische zangeres Starley uit 2016